Lingenbach steht für:

 Lingenbach, Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lingenbach (Röslau), linker Zufluss der Röslau vor Vordorfermühle, Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Lingenbacher Siefen, rechter Zufluss des Lennefer Bachs oder der Lennefe bei Steinscheid, Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Lindenbach
 Lingelbach
 Linkenbach
 Linnenbach